Всеволод Тимонов:
 Тимонов, Всеволод Всеволодович (1901—1969) — советский гидролог, лауреат Сталинской премии за 1951 год.
 Тимонов, Всеволод Евгеньевич (1862—1936) — российский инженер.